Verlan steht für:

 Verlan, französische Jugendsprache

Namensträger
 Anatoli Verłan (* 1943), sowjetischer Leichtathlet 
 Sascha Verlan (* 1969), deutscher Autor, Herausgeber und Journalist

Siehe auch
 Verlans
 Verla